Candidula coudensis is een slakkensoort uit de familie van de Hygromiidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 2010 door G.A. Holyoak & D.T. Holyoak.

Hygromiidae